Моховское — село в Алейском районе Алтайского края, Россия. Административный центр Моховского сельсовета.

География 
Рельеф близ села — холмистая равнина, с оврагами, к предгорьям Алтая приобретающая уклон. Растут преимущественно береза, клен, тополь, акация жёлтая, мелколистный вяз, а также растительность, характерная для солончаков. Из ископаемых присутствуют песок и глина.

 Уличная сеть

В селе 14 улиц и пять переулков.

Расстояние до:

 районного центра Алейск 24 км.
 краевого центра Барнаул: 119 км.
 
Ближайшие населенные пункты

Дружба 4 км, Чернышевский 9 км, Горевский 12 км, Берёзовский 13 км, Троицкий 13 км, Серебренниково 15 км, Комариха 15 км.

 Климат
Климатические условия соответствуют климату района — резко континентальным. Средняя зимняя температура — 17° С, летняя +20° С. Годовое количество осадков — 440 мм.

История 
В 1821 году было образовано село Моховское, существовавшее первоначально в виде заимки Моховушка. По сведениям Л. М. Дмитриевой она была образована Романом Акуловым, который «получил грамоту царскую в Томске на поселение на берегу болота…».

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 %.

Инфраструктура 
На территории села расположен снабженческо-сбытовой СПК «Алейский», есть крестьянские хозяйства, СССПК «Алейский» разводит крупный рогатый скот, производит молоко, есть торговые и другие предприятия, оказывающие социальные услуги

Школа работает с 1896 года. Её открыл И. Е. Борков, крестьянин из соседнего села для 25 учеников, его оклад как учителя составлял 5 рублей. Поначалу зданием школы служила изба, которую снимали с оплатой 1 рубль в месяц. В 1966 году Моховская начальная школа была преобразована в Моховскую среднюю, а 2001 году — в Муниципальную среднюю общеобразовательную школу.

В 1968 году в селе открыт детский сад совхоза «Моховской», МБДОУ «Моховский детский сад» работает по сей день. Коллектив учреждения участвует в конкурсах и фестивалях, воспитатели занимают престижные призовые места. В селе работает библиотека, дом культуры и Моховская участковая больница.

В селе находится памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположен в центре села.

Транспорт 
Недалеко от села проходит автомобильная трасса А-322. Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Алейске. Моховское имеет дорожное сообщение с соседними селами и административным центром посредством общественного и личного транспорта.

Уроженцы 
 Вита́лий Алексе́евич Ну́йкин (1939—1998) — советский разведчик-нелегал, полковник КГБ СССР.

Примечания 

Населённые пункты Алейского района